Boisrond ist der Familienname folgender Personen:

 Boisrond-Tonnerre (Louis Félix Mathurin Boisrond-Tonnerre; 1776–1806), haitianischer Historiker
 Michel Boisrond (1921–2002), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pierre Théoma Boisrond-Canal (1832–1905), haitianischer Politiker und Präsident von Haiti